

Onomastica 
 Ambrosio – variante del nome proprio di persona italiano maschile Ambrogio

Persone 
 Ambrosio Aureliano (457?-533?) – capo dell'esercito romano-britannico
 Alessandra Ambrosio (1981) – supermodella brasiliana
 Arturo Ambrosio (1870-1960) – regista e produttore cinematografico italiano
 Carmelo Ambrosio Robledo (1912-1981) – pugile argentino
 Federico Ambrosio (1989) – hockeista su pista argentino naturalizzato italiano
 Felizardo Ambrósio (1987) – cestista angolano
 Franco Ambrosio, propr. Francesco Vittorio Ambrosio (1932-2009) – imprenditore italiano
 Gabriele Ambrosio (1844-1918) – scultore italiano
 Gabriella Ambrosio (1954) – scrittrice, saggista, pubblicitaria e giornalista italiana
 Gianni Ambrosio (1943) – vescovo cattolico italiano
 Gino Ambrosio (1913) – calciatore italiano
 Giovanni Ambrosio Marini o De Marini (1596-1668) – scrittore italiano
 Jesús Rueda Ambrosio (1987) – calciatore spagnolo
 Marco Ambrosio (1973) – calciatore italiano
 Rodolfo Ambrosio (1961) – rugbista argentino
 Vittorio Ambrosio (1879-1958) – generale italiano

Pagine correlate 
 Ambrogio (disambigua)
 Luigi Ambrosio
 Stefano Ambrosio